Лубнице:

 Лубнице — сельская гмина (волость) в Сташувском повяте Свентокшиского воеводства Польши. 
 Лубнице — сельская гмина (волость) в Польше в Верушувский повят, Лодзинское воеводство.